Турсунов:

 Турсунов Валерій Юлдашевич (нар. 1954) — футболіст, таджицький тренер.
 Турсунов Дмитро Ігорович (нар. 1982) — російський тенісист.
 Турсунов Ермек Каримжанович (нар. 1961) — казахський режиссёр иісценарист.
 Турсунов Ерніс Нурдінович (1935—2014) — радянський і киргизький поет, драматург і перекладач, народний поет Киргизії.
 Турсунов Сагінбек Токабаєвич (нарр. 1946) — Казахстанський політик.
 Турсунов Санжар Атхамович (,  29 грудня 1986, Ташкент) — узбецький футболіст, півзахисник, фланговий півзахисник клубу «Ворскла».
 Санжар Турсунов (1998) — узбецький професійний боксер, призер чемпіонатів світу та Азії серед аматорів.